Velika Gora (Sveti Ivan Zelina)
 Velika Gora (Pregrada)